Bodony: község Heves megyében
 Alsó- és Felső-, utóbb egyesülve Kétbodony: község Nógrád megyében
 Bodony: Vidin bulgáriai város régi magyar neve
 Bodony: a Bodomér férfinév változata